Die Scottish Football League Second Division wurde 1979/80 zum fünften Mal ausgetragen. Es war nach Einführung der Premier Division nur noch die dritthöchste schottische Liga. Zudem war es die fünfte Austragung als dritthöchste Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland unter dem Namen Second Division. In der Saison 1979/80 traten 14 Vereine in insgesamt 39 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils dreimal gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewann der FC Falkirk, der sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der First Division-Saison 1980/81 sicherte. Neben Falkirk stieg auch der Zweitplatzierte FC East Stirlingshire auf. Torschützenkönig mit 25 Treffern wurde Ian Campbell von Brechin City.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Scottish Second Division 1979/80 bei statto.com
 Scottish Second Division 1979/80 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1979/80
1979 80